Tenmei bezeichnet

 天命, das Mandat des Himmels in der chinesischen Philosophie (japanische Lesung der Kanji)
 天明, einen japanischen Äranamen (Nengō), siehe Tenmei (Ära)